Arțari (okręg Călăraşi) – wieś w Rumunii, w okręgu Călărași, w gminie Ileana
 Arțari (okręg Suczawa) – wieś w Rumunii, w okręgu Suczawa, w gminie Hănțești